Osoby o tym nazwisku:
 Antoni (Zawgorodny) – rosyjski biskup prawosławny
 Gieorgij Zawgorodni – radziecki funkcjonariusz służb specjalnych
 Grigorij Zawgorodny – radziecki wojskowy